D'une manière générale, la localisation d'un objet consiste en la détermination de sa position géographique. Ce mot peut aussi faire référence à l'adaptation d'un objet pour une région particulière. Ainsi on concède au mot les différentes significations suivantes :

 En mathématiques, la localisation est une des opérations de base sur un anneau commutatif unitaire ;
 En physique, et plus précisément en physique de la matière condensée, la localisation au sens d'Anderson (Philip Warren Anderson) est le confinement spatial des porteurs de charges (voir porteur de charge) dans les systèmes désordonnés ;
 En informatique, la localisation consiste à la traduction des messages présentés à l'utilisateur ;
 En jeu vidéo, la localisation d'un jeu vidéo est l'adaptation de celui-ci pour la commercialisation sur un nouveau territoire ;
 En géographie
 En géographie économique, la théorie de la localisation étudie notamment les facteurs spatiaux d'implantation et de développement des activités économiques. 
 De même la localisation est l'élément clé du géomarketing.
 En géographie physique, la géolocalisation (ou localisation géographique).
 En sismologie, la localisation est aussi bien la position spatiale de l'hypocentre d'un séisme, que l'action qui mène à sa détermination.
Dans le commerce électronique, la localisation de sites Web est un processus d'adaptation de produits ou de services en fonction des objectifs des propriétaires d'entreprise et des exigences du marché local. Cela implique la traduction de contenu et l'adaptation culturelle, ainsi que l'optimisation du référencement.

Voir aussi
 Local
 Délocalisation